Comeuromarfor
Chambre syndicale des Éditeurs de Musique de France
Conseil des ex-musulmans de France

Sigle de 4 caractères